Сове́тников — славянская фамилия. Женская форма Советникова. Известные персоналии:
 Советников, Иван Васильевич (род. 1982) — российский государственный деятель, руководитель Рослесхоза с 2021 года, кандидат юридических наук, действительный государственный советник РФ III класса.
 Советников, Иван Герасимович (1897—1957) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Советников, Михаил Алексеевич (1892—1937) — советский политический и государственный деятель.

 Советникова, Галина Александровна (род. 1955) — советская гребчиха, бронзовый призёр Олимпийских игр. Заслуженный мастер спорта СССР.